MHC Beuningen, een Nederlandse hockeyclub uit Beuningen (Gelderland)
MHC Boxmeer, een Nederlandse hockeyclub uit Boxmeer (Noord-Brabant)
MHC Barneveld, een Nederlandse hockeyclub uit Barneveld (Gelderland)